Сократи́ческие школы — философские школы, созданные учениками Сократа в IV веке до н. э. Представителей этих школ принято называть сократиками. Сократические школы имели зачатки современных школ: сменяемый руководитель, регулярные занятия, письменные сочинения учеников.

Школы и их основатели 
К сократическим школам В. Ф. Асмус относит 4 школы:
 Мегарская школа (Мегарики) — основатель Евклид из Мегары;
 Элидо-Эретрийская школа — основатель Федон из Элиды.
 Киренская школа (Киренаики) — основатель Аристипп из Кирены;
 Киники — основатель Антисфен;

Ученики Сократа, не основавшие школ 
Диоген Лаэрций перечисляет отдельных учеников, которые не дали начала отдельным школам. Это:
 
 Кебет
 Критон
 Менедем
 Симмий
 Симон-кожевник
 Эсхин

Из учеников Сократа часто отдельно называют:
 Платон и созданная им Платоновская Академия
 Ксенофонт — не философ, но автор сочинений, говорящих нам об учении Сократа

См. также 
 Майевтика

Примечания

Литература 
 
 Солопова М. А. СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 678—679.

Философия Древней Греции